Шереметєв — російське прізвище.

Відомі носії:

 Шереметєв Борис Петрович (1652—1719) — московський полководець і дипломат, генерал-фельдмаршал (з 1701).
 Шереметєв Василь Борисович (бл. 1622—1682) — московський державний і військовий діяч, боярин (із 1653).
 Шереметєв Микола Петрович (* 9 липня 1751 — † 13 січня 1809) — російський поміщик, музикант і меценат
 Шереметєв Олександр Дмитрович (* 27 лютого 1859 — † 18 травня 1931) — російський офіцер, музикант і меценат.
 Шереметєв Олексій Васильович (1800—1857) — декабрист.
 Шереметєв Федір Іванович († 17(27) лютого 1650) — московський боярин. Очолював московську делегацію, яка укладала Поляновський мир 1634.

 Шереметєва Катерина Павлівна (1849—1929) — фрейліна, статс-дама.
 Шереметєва Ірина Іларіонівна (1872—1959) — фрейліна, громадський діяч, сестра милосердя.
 Шереметєва Олена Іванівна — третя й остання дружина царевича Івана, невістка Івана Грозного

Див. також 
 Шереметьєв

Російські прізвища